Saint-Sardos, commune française de Lot-et-Garonne
 Saint-Sardos, commune française de Tarn-et-Garonne

 Saint-sardos, vin produit en Tarn-et-Garonne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France